Radar es un sistema que usa ondas de radio.

Radar también puede referirse a:
Radar de tráfico un aparato que usar el radar para detectar la velocidad de vehículos con el propósito de multar a los infractores.
Radar de control de velocidad una pequeña unidad de radar Doppler usada para detectar la velocidad de objetos, especialmente camiones y automóviles con el propósito de regular el tránsito, como también para velocidades de pelotas en fútbol, tenis, béisbol, corredores y otros objetos móviles en deportes. 

 En organizaciones:
 Research on Adverse Drug events And Reports, una organización farmacológica;
 Royal Association for Disability and Rehabilitation;

 En entretenimiento:
 Radar, una revista;
 Radar O'Reilly, un personaje de M*A*S*H;
 Radar Radio, una radio digital;
 Radar Records, una compañía discográfica;

 "Underneath the Radar", una canción de Underground;
 "Radar", una canción de Britney Spears;
 "Radar", una canción de Laurie Anderson;
 "Radar", una canción de Morphine;

Véase también: :Categoría:Radares.